Пирс:
 Пирс — двусторонний причал для стоянки и швартовки судов.
 Пирс — небольшой молодой ударный кратер в западной части Моря Кризисов на видимой стороне Луны.

Персоналии

Фамилия

А 
 Пирс, Адам (род. 1978) — американский рестлер.
 Пирс, Алекс (род. 1988) — ирландский футболист.
 Пирс, Александр (1790—1824) — ирландский преступник, каннибал.

Б 
 Пирс, Барбара (род. 1948) — британский биолог, член Королевского общества, лауреат премии и медали Европейского молекулярно-биологического общества.
 Пирс, Бенджамин (1809—1880) — американский астроном и математик.
 Пирс, Бесси (1888—1974) — американский историк.
 Пирс, Боб (1908—1996) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр.
 Пирс, Брент (род. 1969) — канадский кёрлингист, чемпион мира 2000.

Г 
 Пирс, Гай Эдвард (род. 1967) — австралийский актёр.

Д 
 Пирс, Джастин (1975—2000) — американский профессиональный скейтбордист и актер.
 Пирс, Джейн (1806—1863) — супруга президента Франклина Пирса и первая леди США с 1853 по 1857 год.
 Пирс, Джек (1889—1968) — американский голливудский художник-гримёр.
 Пирс, Джеффри (род. 1971) — американский актёр, режиссёр и продюсер.
 Пирс, Джеффри Ли (1958—1996) — американский музыкант, композитор, певец, гитарист.
 Пирс, Джозеф (предположительно 1842—1916) — американский военнослужащий китайского происхождения, участник Гражданской войны в США.
 
 Пирс, Дуглас (более известен как Дуглас Пи; род. 1956) — английский фолк-музыкант, один из основателей жанра «неофолк», фотограф и продюсер лейбла «New European Recordings».

Ж, Й 
 Пирс, Жан (Джан) (1904—1984) — американский оперный и камерный певец (лирико-драматический тенор) и артист оперетты.
 Пирс, Йен (род. 1955) — британский писатель, автор детективов.

К 
 Пирс, Карен (род. 1959) — британский дипломат.
 Пирс, Кевин (род. 1987) — американский сноубордист.
 Пирс, Кимберли (род. 1967) — американский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и монтажёр.

Л 
 Пирс, Ларри (род. 1930) — американский кинорежиссёр.
 Пирс, Линкольн (род. 1963) — американский детский писатель, автор серии книг «Большой Нейт».
 Пирс, Ллойд (род. 1976) — американский баскетболист и тренер.

М, Н 
 Пирс, Маккензи (род. 1988) — американская модель и порноактриса.
 Пирс, Марина (род. 1964) — австралийская баскетболистка.
 Пирс, Мэри (род. 1975) — французская теннисистка.
 Пирс, Ник (род. 1967) — английский снукерист.

П 
 Пирс, Патрик Генри (1880—1916) — ирландский революционер и поэт.
 Пирс, Питер (полное имя Питер Невилл Льюард Пирс; 1910—1986) — британский певец (тенор).
 Пирс, Пол (род. 1977) — американский баскетболист.

Р 
 Пирс, Рики (род. 1959) — американский баскетболист.
 
 Пирс, Ричард Харвуд (род. 1930) — самый высокопоставленный американский военный перебежчик за всю историю Холодной войны (сбежал на Кубу), майор Армии США.

С 
 Пирс, Салли (род. 1991) — австралийская теннисистка.
 Пирс, Стюарт (род. 1962) — английский футболист и футбольный тренер, участник чемпионата мира 1990 года и чемпионата Европы 1996 года.
 Пирс, Сэмюэл Джордж (1897—1919) — британский военный деятель, кавалер Креста Виктории.

У 
 
 Пирс, Уэбб (1921—1991) — американский певец и композитор, один из наиболее популярных исполнителей кантри.
 Пирс, Уэнделл (род. 1963) — американский актёр.

Ф-Ч 
 Пирс, Франклин (1804—1869) — 14-й президент США.
 Пирс, Хит (род. 1984) — американский футболист, защитник.

Э 
 Пирс, Элис (1917—1966) — американская актриса кино и телевидения.
 Пирс, Эндрю (род. 1979) — американский легкоатлет, спринтер, соревновавшийся в беге на 400 метров.
 Пирс, Эрик (род. 1931) — австралийский хоккеист на траве, двукратный призёр летних Олимпийских игр.

Топонимы 
 
 Пирс — железнодорожная станция обеспечивающая транспортной связью северо-восточную часть района Дублин-2 в городе-графстве Дублине, Республика Ирландия.

Составные названия 
 Большой пирс — пирс в английском городе Уэстон-Сьюпер-Мэр.
 Пирс-стрит — одна из самых длинных улиц Дублина, названная в честь ирландских революционеров братьев Пирс.
 Форт-Пирс-Норт — статистически обособленная местность, расположенная в округе Сент-Луси (штат Флорида, США).
 Форт-Пирс-Саут — статистически обособленная местность, расположенная в округе Сент-Луси (штат Флорида, США).

Техника 
 Пирс — бывший модуль Международной космической станции.
 Мгебров-Пирс-Арроу (иногда просто «Пирс-Арроу») — пулемётный бронеавтомобиль Российской империи, созданный на базе гоночного автомобиля американской фирмы «Pierce-Arrow».
 Пирс-Арроу — пушечно-пулемётный бронеавтомобиль Вооружённых сил Российской империи на шасси 5-тонного грузовика «Pierce-Arrow».

См. также 
 Милдред Пирс
 Пирсинг
 Pears ( — «груша») может значить:
 Pears Cyclopaedia
 Pears Transparent Soap

en:Pierce